Ван Хаут () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Хаут, Кристоф (род. 1987) — бельгийский футболист, вратарь.
 Ван Хаут, Леон (1864—1945) — бельгийский альтист и музыкальный педагог.